Fulvio Mingozzi (1925-2000), acteur italien,
 Gianfranco Mingozzi (1932-2009), réalisateur et scénariste italien,
 Gionata Mingozzi (1984-2008), footballeur italien.